Emmanuel Chabrier (1841-1894), compositeur français ;
 Marcel Chabrier (1888-1946), acteur canadien ;
 Jean-Claude Chabrier (1931-), musicologue et écrivain français ;
 Irène Chabrier (1932-2021), actrice française ;
 Michel Chabrier (1948-2010), athlète français ;
 Jean-Paul Chabrier (1954-), romancier français ;
 Gilles Chabrier, physicien  français.